Taboão (Curitiba), bairro do município de Curitiba, Estado do Paraná
Taboão (distrito de Guarulhos), distrito do município de Guarulhos, Estado de São Paulo
Taboão (Mogi das Cruzes), distrito industrial do município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo
Taboão (São Bernardo do Campo), um distrito do município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo
Taboão de Minas, distrito do município de Bom Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais
Taboão da Serra, município do Estado de São Paulo